Руту́льский райо́н — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Дагестан Российской Федерации.

Административный центр — село Рутул.

География 
Расположен на юге Республики Дагестан. Площадь района составляет 2188,48 км². Территория Рутульского района лежит на высоте от 1200 м над уровнем моря. Высочайшая точка в районе – гора Гокли (4047 м). 

Граничит на юго-востоке с Ахтынским, на востоке — с Курахским и Агульским, на севере — с Кулинским и Лакским, на северо-западе — с Тляратинским и Чародинским районами Дагестана. На юге и западе граничит с Азербайджаном на протяжении 110 км.

Районный центр (село Рутул) отдалён от ближайшей железнодорожной станции Белиджи на 150 км, а от столицы Дагестана города Махачкала — на 280 км.

Горный рельеф определяет Самурский хребет. Основные вершины: Гокли — 4047 м, Деавгай — 4016 м, Халахур — 3600 м, Цокульдаг — 3182 м.

 Реки
В Рутульском районе протекают реки Самур, Кара-Самур, Ахтычай, Курдул, Шиназчай и другие.

 Самур
 Рутул
 Халахур
 Шиназчай
 Кара-Самур
 Фалфан
 Хеляхан (Алахунчай)
 Курдул
 Дюльтычай
 Аттагайчай
 Каяна
 Даккичай
 Большой Бадак
 Хиривалю
 Лакункам
 Ахтычай
 Каравансарачай
 Гамадере
 Юхурвхед
 Юхурмере
 Сангарнец
 Доглаб
 Маикчай
 Лалаан
 Куцдудыхта
 Кичачай
 Гергачай
 Уначай
 Цасыр
 Кинамери
 Хилачай
 Хынехчай
 Чарисиндере
 Мугандере
 Аджуканадере
 Кябякчай
 Лека
 Галагатхет
 Курапнец
 Цудумудикахта
 Вуг
 Буч
 Нусса
 Халамур
 Бурхал
 Муалличай
 Ачахачай
 Гопчайчай
 Гунтуца
 Хурай
 Хумагань
 Малый Бадак
 Умач
 Кейх
 Гульгя
 Этаных
 Оратилрат
 Чаан
 Малый Гутон
 Большой Гутон
 Большой Чугай
 Тухачай
 Мюхрек-чай

 Озёра
 Хин-Курапад (с. Шиназ)

 Водопады
 Хьырмыдад (с. Шиназ)
 Джубадад (с. Шиназ)

История 
Территория района была в историческом прошлом частью Кавказской Албании. После её падения рутульцы, цахуры, лезгины и другие народности создали свои государственные образования.

Постановлением IV-й сессии ДагЦИК от 22.11.1928 года из бывшего Лучекского участка Самурского округа образован Рутульский кантон. Постановлением ВЦИК от 3.06.1929 года кантон был преобразован в район.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Социально-демографические показатели
Количество хозяйств в районе: 5273.

Проживает население:  чел.
 Из них: мужчины:  чел., женщины:  чел.
 Из них дети до 14 лет: 7574 чел.
 Трудоспособное население: 8885 чел.
Средняя продолжительность жизни: 60—66 лет.

Официально зарегистрированных безработных: 2286.

 Национальный состав
Район состоит из: 19 рутульских сёл, 13 цахурских сёл, 4 лезгинских села, 2 лакских сёл, 1 аварского села, 1 азербайджанского села.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Административно-территориальное устройство 
Рутульский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 17 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 40 сельских населённых пунктов:

 Кутаны
Из официально выделенных населённых пунктов кутаном Рутульского района на территории Бабаюртовского района является село Новый Борч.

Фактически такими сёлами являются также Казанкулак, Камбулат, Ленино, Свердлово. Планируются Новый Мишлеш и Новый Кальял.

Природа 
Территория Рутульского района — это край с многообразным животным и растительным миром, с очень богатой флорой и фауной. В горных вершинах и хребтах имеются уникальные родники, водопады и редкие виды растительности.
Животный мир района разнообразен. Здесь встречаются и типичные обитатели азиатских степей и представители европейской фауны. На территории района встречаются такие животные как белка, волк, заяц, кабан, лиса, медведь, тур и др. Разнообразен мир пернатых в плавнях Самура. Высоко в скалистых, труднодоступных горах можно встретить небольшие стада горного тура.

 Фауна 

Животный мир представлен следующими животными:

Млекопитающие: Барсук, Белка, Белка Кавказская (Персидская), Белозубка, Волк, Выдра, Енот-полоскун, Ёж Белогрудый, Заяц, Индийский дикобраз, Кабан, Косуля, Корсак, Кот Камышовый, Кот Лесной, Коза Дикая, Куница, Куница-белодушка, Лисица, Ласка Северокавказская, Медведь Бурый, Олень Благородный, Олень Пятнистый, Ондатра, Рысь, Серна, Суслик, Тур горный, Тушканчик, Хомяк, Хомяк Радде, Шакал;

Морские животные: Окунь, Сом, Форель;

Птицы: Беркут, Гриф-бородач, Гриф Чёрный, Гусь, Гусь Серый, Куропатка Серая, Куропатка Каменная, Орел, Пчелоед, Рябчик, Сова, Стервятник, Стриж, Утка, Тетерев Кавказский, Улар Кавказский (горная индейка), Фазан Кавказский, Филин;

Пресмыкающиеся: Агама Кавказская, Гадюка, Гадюка, Гадюка Лотиева, Гюрза, Полоз Желтобрюхий, Полоз Краснобрюхий, Полоз Оливковый, Полоз Палласов, Полоз Разноцветный, Уж, Ящерица;

Насекомые: Кузнечик, Паук, Тарантул.

Некоторые животные находятся под угрозой и занесены в Красные книги России и Республики Дагестан. С каждым годом расширяются мероприятия по сохранению и воспроизводству фауны Рутульского района. Запрещена охота на редких животных.

 Флора 
Растительный мир района представлен субтропическими лесами: сосновыми, смешанными хвойно-широколиственными, лиановыми лесами. В горной части растут лекарственные растения: крапива двудомная, барбарис, зверобой, тмин, тысячелистник, чабрец. Деревья: Береза, Дуб, Лиана, Сосна, Ель; Растения: Барбарис Обыкновенный, Черника, Крапива.

Климат 
Район преимущественно горный, климат умеренный континентальный.

Весна ранняя и на всём промежутке сопровождается ясными и солнечными днями.

Лето теплое и засушливое. Температуры в июле в среднем составляют 23—25 °C. В летний период возможны непродолжительные ливневые дожди, иногда грозы.
На территории района в течение года ясные и солнечные дни могут наблюдаться до 215 дней в году.

Осень затяжная. Большая часть осени тёплая и сухая. Первые ночные заморозки могут возникать в конце октября, с этого времени погода принимает неустойчивый характер, появляется большое количество пасмурных дней.

Зимы относительно тёплые, малоснежные и непродолжительные. Средняя температура в январе-феврале составляет −3… −4 °C, с повышением высоты температуры могут отпускаться до −5… −7 °C. Абсолютный минимум — −26 °C. Снежный покров крайне неустойчив, только в высокогорной части может достигать 10—15 см. Зима сопровождается частыми оттепелями, при которых воздух способен прогревается до 5—7 °C. На всём протяжении зимы наблюдается повышенная влажность воздуха.

Среднегодовая норма осадков составляет 450 мм, относительная влажность воздуха 83 %.

Экономика 
Для экономики района приоритетными являются животноводство и пашенное земледелие. В районе действует несколько малых ГЭС: Шиназская ГЭС, Амсарская ГЭС, Магинская ГЭС, а также строится Рутульская ГЭС.

Культура 
В районе действуют 26 клубных учреждений и 23 библиотеки (2 из которых расположены в типовых зданиях). В районном центре нет типового здания дома культуры, имевшееся ветхое здание снесено и на его месте строится новое здание. При районном доме культуры открыт досуговый центр, где можно увидеть и услышать народные предания, обрядовые мероприятия, культурные вечера фольклорных коллективов и национальных праздников.

СМИ 
В районе имеются два национальных информационных органа, республиканские газеты:
 «Рутульские новости» («МыхаӀбишды цӀинды хабарбыр») — на рутульском языке.
 «Нур» — на цахурском языке.

Топографические карты

Комментарии 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации района
 Карта района

Рутульский район